

Населені пункти та їхні частини

 Ґай — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґай — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґай — село в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Ґай — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — село в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґай — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґай — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґай — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ґай — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґай — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґай — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґай — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ґай — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ґай — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґай — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґай — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Ґай — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Ґай — частина міста Ґужно в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґай — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Ґай — частина міста Венгрув у Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Ґай — частина міста Скаришев у Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Ґай — частина міста Богухвала в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґай — частина міста Осек у Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґай — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Ґай — частина села Ґай-Столярський в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґай — частина села Соколіґура в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґай — частина села Даньце в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ґай — частина села Сулув-Кольонія в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґай — частина села Стижинець у гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґай — частина села Томіславиці в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — частина села Кльонова в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — частина села Ґвозьдзець у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Жезава в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Охманув у гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Стадники в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Мощениця-Ніжна в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Більчиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Жепенник-Сухи в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Карньовиці в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Кобиляни в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґай — частина села Закшевська-Воля в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґай — частина села Аксманичі (Аксманіце) в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґай — частина села Вісніче в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ґай — частина села Цисовниця в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґай — частина села Топоровиці в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Ґай — частина села Ґуркі-Мале в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґай — частина села Земенциці в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Ґай — частина села Печоноґі в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґай — частина села Моравянкі в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґай — частина села Лави в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґай — частина села Острув у гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґай — частина села Хвасциці в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґай — частина села Хотель-Червоний в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґай — колонія в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґай — колонія в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Ґай — колонія в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Ґай — осада в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — осада в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґай — осада в гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґай — осада в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґай — осада в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Ґай — лісова осада в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґай — лісова осада в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґай — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ґай — лісова осада в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґай — лісова осада в гміні Пасим Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Прізвище 
 Генріх-Юліан Ґай (1875 — 1936) — польський архітектор.
 «Бадді» Джордж Ґай (1936) — американський блюзовий музикант, гітарист, п'ятиразовий володар премії «Греммі», представник чиказького блюзу.
 Аделькіс Ремон Ґай (1949—1992) – кубинський шахіст i шаховий тренер, міжнародний майстер від 1978 року.
 Метью Гай (1974) — австралійський політик.
 Філіп Емпсон Ґай (1914—2006) — англійський письменник-фантаст.

Вигадані персонажі 
 Майто Ґай — персонаж манґа- і аніме — серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґака Масаші Кішімото.

Примітки